Гидарн (Видарна) — имя нескольких видных деятелей империи Ахеменидов.
 Гидарн Старший — один из заговорщиков, приведших к власти Дария I
 Гидарн Младший — полководец, предводитель «бессмертных» во время похода Ксеркса на Грецию
 Гидарн (отец Статиры) — персидский дворянин.
 Гидарн (сатрап Египта) — правитель Египта в 410—404 гг. до н. э.